Чилоя́н () — армянская фамилия. Известные носители:

 Чилоян, Гаяне (род. 2000) — армянская легкоатлетка.
 Чилоян, Славик Алексанович (1940—1975) — армянский поэт и переводчик.

См. также 
 Чалоян